Moi, Christiane F., 13 ans, droguée, prostituée… peut désigner :
 Moi, Christiane F., 13 ans, droguée, prostituée..., un livre paru en 1978 ;
 Moi, Christiane F., 13 ans, droguée, prostituée..., un film de 1981, adapté de ce livre ;   
 Moi, Christiane F., 13 ans, droguée, prostituée..., (Wir Kinder Vom Bahnhof Zoo) une série Amazon Prime adaptée du livre.